

Федосієвка — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Федосієвка — село, Бурабайський район, Акмолинська область

Федосієвка — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область